Il singolare del torneo di tennis Pekao Open 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Nicolás Massú che ha battuto in finale Albert Portas 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Nicolás Massú (Campione)
 David Sánchez (semifinali)
 Paul-Henri Mathieu (quarti di finale)
 Alberto Martín (quarti di finale)

 David Ferrer (secondo turno)
 Fernando Vicente (primo turno)
 José Acasuso (semifinali)
 Luis Horna (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pekao Open 2003